Het landskampioenschap hockey bij de dames in het seizoen 1965/66 werd beslist via de kampioenscompetitie met EMHC als winnaar.

Algemeen 
Het Nederlandse hockey was opgesplitst in vier districten, waarvan ieder district een eigen eerste klasse competitie hield. De kampioenen van ieder district speelden vervolgens tegen elkaar een hele competitie voor de beslissing om het landskampioenschap. De districtskampioenen waren respectievelijk: Voordaan (West), EMHC (Zuid), HMC (Noord) en Union (Oost).

Eindstanden

Legenda

Zie ook 
 Nederlands landskampioenschap hockey heren 1965/66

Hockey in 1965
Hockey in 1966
 1965/66